

Равна Гора () — село в Бургаській області. Входить до складу общини Созопол.
 Равна Гора () — село в Варненській області. Входить до складу общини Аврен.
 Равна Гора () — село в Хасковській області. Входить до складу общини Свиленград.